Панинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Панинская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Панинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Панинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Панинская — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.